Авенти́н () — один из семи холмов, на которых расположен Рим, находился на левом берегу реки Тибр к юго-западу от Палатина.

В период ранней республики Авентин был слабо заселён, был за пределами померия, священной границы, отделявшей территорию города от внешнего мира.

На Авентин и Священную гору удалялись плебеи, согласно преданию, в период их борьбы с патрициями. С 50-х гг. V в. до н. э. земли Авентина были разделены между плебеями.

Достопримечательности 
 Античные сооружения

 Циркус Максимус
 Пирамида Цестия
 Храм Минервы
 Храм Юноны Регины

 Храмы
 Сан-Джорджио-ин-Велабро
 Сан-Джованни-Деколлато
 Сан-Саба
 Санта-Мария делла Консолационе
 Санта-Мария-ин-Космедин
 Санта-Сабина
 Сант-Алессио
 Сан-Теодоро
 Санта-Приска
 Сант-Ансельмо-аль-Авентино

 Дворцы и виллы
 Магистральная вилла

Ссылки